Tess  – personaggio del romanzo Tess dei D'Urbervilles di Thomas Hardy
Tess  – film di Roman Polański del 1979, ispirato al romanzo di Hardy
 Tess, opera in 4 atti di Frédéric Alfred d'Erlanger con testi di Luigi Illica, tratto dal Tess of the d'Urbervilles di Thomas Hardy
Tess  – variante del nome proprio di persona femminile Tessa
Tess  – assassino citato nel romanzo fantasy di Licia Troisi Le guerre del Mondo Emerso
TESS  – acronimo di Transiting Exoplanet Survey Satellite, telescopio spaziale il cui lancio è avvenuto in aprile 2018